Efterlyst kan avse:

Efterlysning – enligt svensk rätt av åklagare mot exempelvis den som är misstänkt för brott
Efterlyst (TV-program) – ett program som startade i TV3 1990
Efterlyst (film, 1939) – en svensk dramafilm från 1939 i regi av Schamyl Bauman
Efterlyst (film, 1996) – en amerikansk film från 1996 i regi av Andrew Davis, med Keanu Reeves och Morgan Freeman, originaltitel Chain Reaction